Il singolare del Japan Open Tennis Championships 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Ai Sugiyama era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–3, 6–3  Corina Morariu.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Ai Sugiyama (campionessa)
  Naoko Sawamatsu (quarti di finale)
  Tamarine Tanasugarn (secondo turno)
  Amy Frazier (semifinali)

 Corina Morariu (finale) 
 Shi-Ting Wang (semifinali) 
 Miho Saeki (primo turno) 
 Yuka Yoshida (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 1998